Лихтенфелс може да се односи на:
 Лихтенфелс (Хесен)
 Лихтенфелс (Горња Франконија)
 ФК Лихтенфелс
 Лихтенфелс (округ)